Mali Dol je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Kraljevice. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Križišće i Hreljin, jugozapadno je Šmrika, jugoistočno je Veli Dol, južno je Jadranovo.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji
Kraljevica